Владимир Трунов:
 Трунов, Владимир Борисович (1918—1991) — председатель Витебского облисполкома.
 Трунов, Владимир Георгиевич (1905—1985) — начальник Горьковской железной дороги, делегат XIX съезда КПСС.
 Трунов, Владимир Иванович (род. 1950) — советский хоккеист, российский тренер.